Чон — корейське прізвище.
 Чон — страва корейської кухні.
 ЧОН — воєнізовані більшовицькі загони.
 Чон-Арик — смт в Киргизії.
 Чон-Гара — село в Ферганській області Узбекистану.
 Чон-Капка — село в Талаській області Киргизії.
 Чон-Кара-Буура — село в Талаській області Киргизії.
 Чон-Токой — село в Талаській області Киргизії.
 Чон-Чункур — печера в Киргизстані.